Kraljević ist der Familienname folgender Personen:

 Blaž Kraljević (1947–1992), oberste Befehlshaber der kroatisch-bosnischen paramilitärischen Organisation HOS
 Marko Kraljević (um 1335–1394/1395), serbischer König und Held der südslawischen Volkspoesie
 Mateja Kraljević, Schweizer Tennisnationalspielerin
 Miroslav Kraljević (1885–1913), kroatischer Maler, Graphiker und Skulpteur
 Tomislav Kraljevic, kroatischer Fußballspieler